Junior herrernes linjeløb ved VM i landevejscykling 2021 bliver afholdt den 24. september 2021 med start og mål i Leuven i Flandern, Belgien. Ruten er 121,4 km lang.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Poul Holten Andersen
 Carl-Frederik Bévort
 Simon Dalby
 Henrik Breiner Pedersen
 Gustav Wang

Resultater

Eksterne henvisninger 

 

Linjeløb (junior herrer)